Daniele Gasparetto – calciatore italiano
 Mirco Gasparetto – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano 
 Zíbia Gasparetto – scrittrice brasiliana